

Лятково — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лятково — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лятково — село в гміні Старий Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства